

Geografia
Romania
 Daia – comune del distretto di Giurgiu
 Daia Română – comune del distretto di Alba

Persone
 Massimino Daia – imperatore romano